Maria Alves (1947–2008) – brazylijska aktorka
 Maria José Alves (ur. 1977) – brazylijska lekkoatletka, paraolimpijka
 Maria Alves (ur. 1993) – brazylijska piłkarka